«Сыновья и любовники» () — роман английского писателя Дэвида Герберта Лоуренса, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Сыновья и любовники (фильм, 1960)
 Сыновья и любовники (телесериал, 1981)
 Сыновья и любовники (фильм, 1992)
 Сыновья и любовники (телесериал, 2003)

Экранизации произведений Дэвида Герберта Лоуренса